HMS Terrible bzw. Terrible ist der Name folgender britischer Schiffe:

* Terrible (Schiff, 1694), eine Fregatte
 Terrible (Schiff, 1730), eine Bombarde mit 14 Kanonen
 Terrible (Schiff, 1739), französisches 74-Kanonen-Linienschiff, das 1747 durch die Royal Navy gekapert wurde und 1763 abgebrochen wurde
 Terrible (Schiff, 1762), ein Linienschiff, 1781 niedergebrannt
 HMS Terrible (1785), ein Linienschiff, 1836 abgewrackt
 HMS Terrible (1845), eine Radfregatte, 1879 abgebrochen
 HMS Terrible (1895), ein Geschützter Kreuzer der Powerful-Klasse, 1932 abgewrackt
 HMAS Sydney (R17), ein Flugzeugträger der Majestic-Klasse, als Terrible gebaut, 1975 zum Abbruch verkauft

Siehe auch:
 Terrible
 Le Terrible